Pfannmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pfannmüller (1490–1562), deutscher Orgelbauer
 Hans Pfannmüller (1916–1989), deutscher Karikaturist
 Helmut Pfannmüller (1902–1977), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer der TH Hannover
 Helmut Pfannmüller (Textilchemiker), deutscher Textilchemiker 
 Hermann Pfannmüller (1886–1961), deutscher Psychiater und T4-Gutachter
 Patric Pfannmüller (* 1977), deutscher Inlinehockey-Spieler

Siehe auch:
 Pfannemüller
 Pfannenmüller